Това е списъкът с епизоди на сериала „Стрелата“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Общ преглед

Епизоди

Сезон 1 (2012 – 2013)

Сезон 2 (2013 – 2014)

Сезон 3 (2014 – 2015)

Сезон 4 (2015 – 2016)

Сезон 5 (2016 – 2017)

Сезон 6 (2017 – 2018)

Сезон 7 (2018 – 2019)

Сезон 8 (2019 – 2020) 

Списъци с епизоди на екшън сериали
Списъци с епизоди на криминални сериали
Списъци с епизоди на драматични сериали
Списъци с епизоди на научнофантастични сериали